Callas ist der Name einer französischen Gemeinde
 Callas im Département Var

Callas ist Familienname folgender Personen:
 Charlie Callas (1924–2011), amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Jon Callas, US-amerikanischer Computersicherheitsexperte
 Maria Callas (1923–1977), griechische Opernsängerin 

Siehe auch: 
 Calla
 Calas
 Kallas